Дми́трий Влади́мирович Васи́льев (25 марта 1977, Ленинград) — российский футболист, полузащитник. За сборную России сыграл один матч.

Карьера в клубах 
Воспитанник ленинградского футбола, выпускник СДЮШОР «Смена».

С 19 лет начал играть в клубе «Локомотив» Санкт-Петербург, выступавшем в первом дивизионе. В августе 2000 года Васильев перешёл в другой клуб первого дивизиона — ярославский «Шинник», в составе которого в 2001 году, заняв первое место, завоевал путёвку в премьер-лигу.

8 марта 2002 года дебютировал в чемпионате России. В первом туре «Шинник» на своём поле принимал раменский «Сатурн» (1:3).

9 июля 2002 года в домашнем матче против «Анжи» Васильеву, выступавшему тогда на позиции защитника, удалось уникальное достижение — он стал первым защитником в истории российских чемпионатов, который сделал хет-трик. Три гола он забил всего за 7 минут (с 75-й по 82-ю), что до этого в России также не удавалось никому. Лишь Александр Маслов из «Ростсельмаша» в 1996 году забил «КАМАЗу» три мяча за 6 минут, однако в той встрече он сделал не хет-трик, а покер. «Шинник» в этом матче, первый тайм которого закончился при счёте 0:0, а в итоге на табло было 6:0, также установил пару рекордов: до ярославцев ни одному клубу не удавалось выиграть тайм с разницей в 6 мячей и забить за половину игры 6 голов.

Летом 2004 года в «Шиннике» появился новичок команды — Васильев, Дмитрий Вячеславович 1985 г. р., из-за чего старшего в прессе стали называть Дмитрий Васильев I, а младшего Дмитрий Васильев II.

В июле 2005 года стал игроком футбольного клуба «Рубин». Всего в премьер-лиге провёл 109 игр и 7 мячей.

В июле 2008 года Васильев, из-за травмы не сыгравший в чемпионате 2008 года за «Рубин» ни одного матча, покинул клуб по истечении срока действия контракта. В августе перешёл в «Шинник», но и там не провёл ни одного матча. В апреле 2009 завершил профессиональную карьеру из-за хронических травм и перешёл в футбольный клуб «Запад», выступающий в чемпионате Санкт-Петербурга.

Позже стал работать тренером в молодёжной академии «Зенита» и играть в любительских чемпионатах Санкт-Петербурга за команды «Портер», «Разлив», «Итан», «ВМедА им. С. М. Кирова».

Карьера в сборной 
20 августа 2003 года сыграл один матч в составе сборной России. Россияне уступили Израилю (1:2), Васильев провёл на поле 19 минут, после чего был заменён из-за рассечения брови.

Семья 
Женат, один ребёнок.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
«Шинник»
 Победитель в первом дивизионе России: 2001

Личные 
 Обладатель приза «За верность клубу»: 2003 (см. еженедельник «Футбол» № 52 ' 2003)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ФК «Рубин»

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Локомотив-д» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Рубин»